Amans steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Bremondans im Département Doubs, Frankreich
 Jacques Amans (1801–1888), französischer Maler
 Amantius, frz.: Saint Amans, Bischof von Rodez, †487